Plusieurs espèces ou groupes d'espèce de requins dont certaines fossiles peuvent être appelées requins épineux.
 Plusieurs squaliformes dont
 les Aiguillats, plus particulièrement.
 Le sagre épineux porte en outre un nom vernaculaire rappelant ce terme. 
 Echinorhinus brucus, un requin du sud-est asiatique, est quelquefois appelé requin épineux du fait de son nom anglais Bramble shark.
 Les Acanthodii, des requins fossiles